Ubli je lahko:
 Hrvaška
 Ubli, Lastovo

 Črna gora
 Ubli, Bar
 Ubli, Cetinje
 Ubli, Herceg-Novi
 Ubli, Nikšić
 Ubli, Podgorica